Saarvasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saarvasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Saarvasaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar